Черни рид може да се отнася за:

 Черни рид – село в област Хасково;
 Черни рид – защитена зона от Натура 2000 в България;
 Черни рид – друго име на Септемврийски рид в Средна гора.